Tungesvik bezeichnet:
 Tungesvik (Vestland), Ort in Norwegen in der Kommune Etne

Tungesvik ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Olav Tungesvik (1936–2017), norwegischer Psychiater und Politiker
 Steinulf Tungesvik (* 1965), norwegischer Politiker